En français, forte est le féminin de l'adjectif fort, qui fait référence à la force.

Concepts et appellations 
 en physique, interaction forte
 en langage militaire, place forte
 en architecture, maison forte
 en chimie, base forte et eau-forte
 en mathématique, topologie forte
 en économie, monnaie forte
 en musique, forte et piano-forte (ou forte-piano)
 en automobile, Kia Forte
 en sécurité des systèmes d'information, l'authentification forte
 en politique, la Droite forte

Patronyme 

 Bruno Forte (1949-), prélat et théologien catholique italien ; 
 Dieter Forte  (1935-2019), écrivain allemand ; 
 Duilio Forte (1967-), artiste et architecte italien ;
 Francesco Forte (1929-2022), homme politique, universitaire et économiste italien ;
 Francesco Forte (1993-), footballeur italien ;
  ;
  ;
 Simone Forte (1996-), athlète italien, spécialiste du saut en longueur et du triple saut ;
 Solal Forte (1993-), comédien français ; 
 Sophie Forte (1964-), humoriste, comédienne, scénariste et chanteuse française.

Film 

 Forte, film français réalisé par Katia Lewkowicz, dont la sortie était prévue au cinéma en 2020 mais qui est finalement paru sur Amazon Prime Video.

Voir aussi